The Moment (álbum de Kenny G)
The Moment (álbum de Lisa Stansfield)
The Moment After (filme de 1999 estrelado por David A. R. White e Kevin Downes

Desambiguação